Boulevard (wegtype), vervorming van het Nederlandse woord Bolwerk

Locaties
 Boulevardbrug, een brug in België
 Boulevardbanen, een tunnel in Denemarken
 Boulevard de la Madeleine (doorverwijspagina)
 Boulevard Gardens, plaats in Florida
 Boulevard Haussmann, straat in Parijs
 Boulevard Montmartre, straat in Parijs
 Boulevard Périphérique (Lyon), ringweg in Lyon
 Boulevard Périphérique (Parijs), ringweg in Parijs
 Boulevard (Scheveningen)
 Boulevard (Zandvoort)
 Boulevard Zuid, straat in Rotterdam
 Maasboulevard (doorverwijspagina)
Overig
 Boulevard (1960), film van Julien Duvivier
 Boulevard (1994), film van Penelope Buitenhuis
 Boulevard (2014), film van Dito Montiel
 Boulevard (band), Finse muziekgroep
 Boulevard (theaterfestival)
 Boulevardblad, een soort krant
 RTL Boulevard, televisieprogramma